De Enk (Kamperveen) - natuurgebied
 De Enk (Raalte) - woonwijk van Raalte
 De Enk (sporthal) - sporthal in Rotterdam-Zuid
 De Enk (Staphorst) - straat in Staphorst